Tchernitchevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Черничево) :
Tchernitchevo, village bulgare de l'obchtina de Kroumovgrad, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Tchernitchevo, village bulgare de l'obchtina de Khisarya, situé dans l'oblast de Plovdiv.